Корраль-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 148,77 км². Население — 1221 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Преньян (Франция, с 1997)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля